Ваджа:

 Ваджа — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Ваджа — адамава-убангийский язык ветви ваджа-джен, язык народа ваджа.
 Ваджа — группа адамава-убангийских языков ветви ваджа-джен.
 Ваджа-джен — ветвь адамава-убангийских языков подсемьи адамава.